Кулака́ускас () — литовская фамилия. Её женские варианты Кулакаускене (Kulakauskienė; замужняя женщина) и Кулакаускайте (Kulakauskaitė; незамужняя женщина).

Известные носители:
 Кулакаускас, Антанас (род. 1952) — литовский историк и политолог.
 Кулакаускас, Витаутас (1920—2000) — советский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Кулакаускас, Телесфорас (1907—1977) — литовский художник график, сценограф.